

Фамилия 
 Криничанский, Константин Владимирович — российский экономист, профессор Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

Название  
 Криничанский район — административная единица Днепропетровской области Украины.
 Криничанский поселковый совет — поселковый совет в составе Криничанского района Днепропетровской области Украины.